Cookeina — рід грибів родини Sarcoscyphaceae. Назва вперше опублікована 1891 року.

Класифікація 
До роду Cookeina відносять 22 видів:

Примітки

Джерела 
 Kuntze, O. 1891. Revisio generum plantarum. 2:375-1011 — P.849

Роди грибів
Пецицоміцети